Нурали Талгатулы Советканов (род. 5 июня 2003 года, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахстан) — казахстанский пловец-паралимпиец. Участник летних Паралимпийских играх 2020 в Токио.

Биография 
В 2021 году принял участие на летних Паралимпийских играх 2020 в Токио на дистанции 100 метров брассом (категория SB13). 1 сентября в квалификации Советканов занял четвёртую строчку в своем заплыве (1:10.77), в общем зачёте стал восьмым и отобрался в финал. В финале занял восьмое место с результатом 1:10.99.

Примечания 

Пловцы Казахстана
Родившиеся в Усть-Каменогорске
Пловцы на летних Паралимпийских играх 2020 года